Huicheng (Huizhou), district in Huizhou dat als bestuurlijk centrum van het gebied Huizhou dient
Huicheng (Jiangmen), subdistrict in district Xinhui en bestuurlijk centrum van het gebied Xinhui
koning Huicheng (慧成, 344-319 v.Chr.)